The Romantic Age – film del 1927 diretto da Robert Florey
Vogliamo l'amore (Girls' School o The Romantic Age) – film del 1938 diretto da John Brahm
The Romantic Age – film del 1949 diretto da Edmond T. Gréville